Лях

 Лях — название поляков.
 Лях — абазинский аристократический род.

Фамилия 
 Лях, Алексей Владимирович (род. 1962) — советский легкоатлет-многоборец.
 
 Лях, Борис Митрофанович (1918—1992) — советский офицер-моряк. Герой Советского Союза.
 Лях, Вадим Михайлович (род. 1973) — городской голова Славянска.
 Лях, Владислав Геннадьевич (род. 1999) — белорусский футболист. 
 Лях, Даниил Пантелеевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Лях, Игорь Владимирович (1962—2018) — советский и российский актёр.
 Лях, Николай Локтионович (1920—1999) — Герой Советского Союза.
 Лях, Ростислав Николаевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Лях, Юрий Иванович (1965—2004) — украинский банкир, заслуженный экономист Украины.

См. также 
 Ляхе
 Ляхи
 Ляхов
 Ляхович